Виктор Пичугов:
 Пичугов, Виктор Александрович (род. 1958) — российский политик, член Совета федерации.
 Пичугов, Виктор Петрович (род. 1924) — полный кавалер ордена Славы.